Federação Equestre Internacional
 FEI Company
 FEI Rugby
 FEI World Equestrian Games
 Centro Universitário FEI - Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana "Padre Sabóia de Medeiros" (FEI), antiga Fundação de Ciências Aplicadas (FCA)
 Feio, na linguagem do Cearense

Pessoas
 Paolo di Giovanni Fei
 Wong Fei Hung

Desambiguações de siglas